Садово́д — человек, занимающийся садоводством.

Также может означать:

Населённые пункты
 Садовод — село в Макушинском районе Курганской области России.
 Садовод — посёлок в Купянском районе Харьковской области Украины.

См. также 
 Садоводы